Tichelaar oder Tiggelaar ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Tiggelaar (1969), niederländischer Managementlehrer
 Jacques Tichelaar (1953), niederländischer Politiker (PvdA)
 Joop „Tip“ Tichelaar, niederländischer Jazzmusiker
 Paul August Tichelaar (1861–1913), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Willem Tichelaar (ca. 1642 – ca. 1714), Barbier und Teil der Verschwörung gegen Cornelis de Witt 

Siehe auch
 Koninklijke Tichelaar Makkum, niederländische Keramikmanufaktur